Isaak Szwarc (1879-1951) – radziecki działacz partyjny i państwowy
 Isaak Szwarc (1923-2009) – radziecki kompozytor